Richard LeParmentier (1946-2013), acteur et scénariste américain
 Arnaud Leparmentier (1967), journaliste français